БПЦ има више значења:
 Бугарска православна црква
 Бјелоруска православна црква